Kaniholma kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaniholma (vid Bjärnå, Salo), Egentliga Finland, 
 Kaniholma (vid Tykö, Salo), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar